Evidenz (lat. evidentia ‚Einsichtigkeit‘) steht für:

 Empirische Evidenz, empirische Nachweise in den Wissenschaften
 Evidenz (Philosophie), Offensichtlichkeit; unmittelbare, unbezweifelbare Einsicht
 Evidenz (Rhetorik), rhetorische Figur
 ein berechenbares Maß der Wahrscheinlichkeit in der Evidenztheorie von Dempster und Shafer

Verwaltung:
 Evidenz (Lagerbestand), Nachweis einer korrekten Lagerbuchhaltung
 Verzeichnis in der österreichischen Amtssprache

Siehe auch: 

 Evidenzbasierte Medizin
 Evidenzbüro
 Law of evidence